(1961- ), peintre des Pays-Bas,
 (1933- ), écrivain néerlandais,
François Thijssen (?-1638), explorateur néerlandais,
Frans Thijssen (1952- ), footballeur néerlandais,
 Gerben Thijssen (1998-), coureur cycliste belge,
 (1881- ), gymnaste néerlandais,
Henny Thijssen (1952- ), chanteur et musicien néerlandais,
 (1968- ), personnalité néerlandais,
 (1879–1943), personnalité politique, écrivain et éducateur néerlandais,
 (1877–1943).

Voir aussi